Il doppio del torneo di tennis Las Vegas Tennis Open 1998, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Marcos Ondruska e Byron Talbot che hanno battuto in finale David DiLucia e Michael Sell 7-6, 6-3.

Teste di serie 

 David DiLucia /  Michael Sell (finale)
 Marcos Ondruska /  Byron Talbot (Campioni)

 Stefano Pescosolido /  Maurice Ruah (primo turno)
 Todd Larkham /  Michael Tebbutt (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Las Vegas Tennis Open 1998